«Рафаил» — парусный линейный корабль Балтийского флота России.

Описание корабля 
Парусный двухдечный линейный корабль 4 ранга, один из трёх кораблей типа «Гавриил». Длина судна по сведениям из различных источников составляла от 38,7 до 38,71 метра, ширина — 10,7 метра, а осадка от 4,7 до 4,71 метра. Вооружение судна составляли 52 орудия, включавшие двадцать четыре 12-фунтовых, двадцать 8-фунтовых и восемь 4-фунтоых. При этом при отправлении из Архангельска в 1713 году на корабль устанавливались 22 8-фунтовых и восемь 4-фунтовых орудий, а остальное вооружение устанавливалось уже по прибытии в Ревель. Экипаж состоял из 350 человек, в том числе капитана, 3-х поручиков, 3-х штурмана, 12-ти мичманов, шкипера, боцмана и 2-х боцманматов.

Был одним из восьми парусных кораблей Российского императорского флота, носивших это наименование. Также в составе Балтийского флота несли службу одноимённые парусные линейные корабли 1724, 1745, 1758 и 1802 годов постройки, а также парусный фрегат 1791 года постройки, в составе Черноморского флота — одноимённый парусный фрегат 1828 года постройки, а в составе Каспийской флотилии — одноимённый гекбот 1745 года постройки.

История службы 
Корабль «Рафаил» был заложен на Соломбальской верфи в 1712 году. После спуска на воду в июне 1713 года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство корабля вёл корабельный мастер Выбе Геренс.  года корабль вышел из Архангельска в Балтийское море, на зимовку был оставлен в Кольском заливе, а в апреле следующего года прибыл в Ревель.

Принимал участие в Северной войне. В 1714 и 1715 годах выходил в крейсерства в Балтийском море в составе эскадр. В июле 1716 года в составе эскадры перешёл из Ревеля в Копенгаген и c  () по  совершал плавания в Балтийском море в составе четырех объединенных флотов России, Дании, Голландии и Англии, а  прибыл с эскадрой в Ревель.

В 1717 и 1718 годах вновь выходил в крейсерские плавания в Балтийском море в составе эскадр и отрядов. С  по  года входил в состав эскадры генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина, которая находилась в крейсерстве у берегов Швеции и принимала участие в высадке десанта на остров Готланд.  года вышел их Ревеля на поиск шведских судов в составе отряда капитана 2-го ранга Н. А. Сенявина.  принимал участие в Эзельском сражении. Во время сражения вместе с кораблём «Ягудиил» преследовал шведский флагманский корабль «Вахмейстер» и после боя вынудил его сдаться.

С  по  года крейсировал с эскадрой в Финском заливе, прикрывая переход гребного флота.  года вышел в крейсерство из Ревеля в составе эскадры.  попал в сильный шторм у мыса Дагерорт и получил сильные повреждения, в том числе была сломана грот-мачта.  на буксире фрегата «Самсон» был приведён в Ревель. В 1724 году корабль  «Рафаил» был затоплен в Ревельской гавани, таким образом его корпусом был укреплен пролом в стенке гавани.

Командиры корабля 
Командирами корабля «Рафаил» в разное время служили:
 В. Генау (1713 год).
 И. А. Сенявин (1714 год).
 М. Фалкенберг (1715 год).
 X. Гаук (1716 год).
 М. Грис (1717—1718 годы).
 Я. Шапизо (1719 год).
 Б. Шмит (1721 год).

Примечания

Литература

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством